Charlottenhöhe steht für: 

 Charlottenhöhe (Braunschweig), Straße und Quartier in der kreisfreien Stadt Braunschweig, Niedersachsen
 Charlottenhöhe (Kirchberg) (bis ca. 400 m), Talsporn und Straße in Kirchberg an der Jagst, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Charlottenhöhe (Schömberg), Wohnplatz der Gemeinde Schömberg im Landkreis Calw, Baden-Württemberg, siehe Schömberg (Landkreis Calw)#Charlottenhöhe
 Charlottenhöhe (Stüdenitz-Schönermark), Wohnplatz der Gemeinde Stüdenitz-Schönermark im Landkreis Ostprignitz-Ruppin, Brandenburg
 Charlottenhöhe (Naturschutzgebiet), Naturschutzgebiet im Landkreis Uckermark in Brandenburg 

Siehe auch:
 Charlottenberg